Тривисмутид никеля — бинарное неорганическое соединение
никеля и висмута
с формулой NiBi,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тривисмутид никеля образует кристаллы 
ромбической сингонии,
параметры ячейки a = 0,8879 нм, b = 0,40998 нм, c = 1,1483 нм, Z = 4
.

При 4,05 К происходит переход в сверхпроводящее состояние
.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания 

Соединения никеля
никеля